Наталья Кочергина (; ) —  литовская биатлонистка и лыжница, участница Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Биография 
Первоначально Наталья Кочергина занималась лыжными гонками и только в 2010 году приняла решение перейти в биатлон когда ей уже было 25 лет, и в том же году она впервые завоевала серебро национального чемпионата,  уступив только Диане Расимовичюте, а затем дебютировала и в Кубке IBU. В феврале 2013 года Кочергина выступила на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Литовская спортсменка заняла 54-е место в 10-километровой гонке свободным стилем и 20-е место в командном спринте. В 2018 году приняла участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. На Олимпиаде стартовала в индивидуальной гонке на 15 км, где заняла 30-е место.

Карьера 
В сезоне 2010/2011 Кочергина дебютировала в Кубке мира, заняв 98 место в спринтерской гонке в Ханты-Мансийске. В сезоне 2012/2013 Наталья стала на постоянной основе выступать на этапах мирового кубка. Свои первые очки литовская биатлонистка набрала на этапе в немецком Оберхофе, став 35-й в спринтерской гонке.

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Чемпионаты мира по летнему биатлону

Статистика выступлений на этапах Кубка мира

Примечания 

Биатлонисты Литвы
Лыжники Литвы
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Спортсмены нескольких видов спорта
Персоналии:Висагинас